Мо́рроу () — прізвище з шотландськими та ірландськими коренями. Відомі носії:

 Боббі Морроу (; 1935) — американський спринтер, триразовий олімпійський чемпіон (1956).
 Бренден Морроу (; 1979) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Джастін Морроу (; 1987) — американський футболіст, захисник.
 Джеймс Морроу (; 1947) — американський письменник-фантаст.
 Джо Морроу (, 1992) — канадський хокеїст, захисник.
 Сіммон Морроу (; 1976) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2000, 2004, 2008).

Див. також 
 Клан Мюррей
 Мюррей

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища